Denumirea de Mihalici se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Mihalici, un sat în comuna Svilengrad, regiunea Haskovo;
 Mihalici, un sat în comuna Vălci Dol, regiunea Varna.